Patrick steht für:

 Patrick, männlicher Vorname (mit Namensträgern)
 Patrick (Familienname), englischer Familienname (mit Namensträgern)
 Patrick von Irland, irischer Heiliger
 Patrick Racing, US-amerikanisches Motorsportteam
 (2748) Patrick Gene, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Orte:
 Patrick (Isle of Man), Vereinigtes Königreich
 Patrick (South Carolina), Vereinigte Staaten
 Patrick (Texas), Vereinigte Staaten

sonstige geographischen Objekte:
 Croagh Patrick, Berg im County Mayo, Irland
 Patrick-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Patrick Point, Landspitze im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Patrick, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Filme:
 Patrick (1978), australischer Film von Richard Franklin
 Patrick (2013), australischer Film von Mark Hartley
 Patrick, Originaltitel von Ein Mops zum Verlieben, britischer Film von Mandie Fletcher (2018)
 Patrick (2019), portugiesisch-deutsch-französischer Film von Gonçalo Waddington

Unternehmen:
 Patrick (Unternehmen), belgischer Hersteller von Teamsportbekleidung

Siehe auch:
 Saint Patrick’s Day, Gedenktag des Heiligen Patrick von Irland

ca:Patrici
ja:パトリック